Blask (oryg. Shine) – brytyjski film z 1996 roku
 jasność (łac. claritas) – pojęcie estetyczne
 blask – w fizyce: luminancja
 blask gwiazdy – w astronomii: jasność obserwowana gwiazdy (zobacz też: krzywa blasku)